Борис Годунов — московський цар (1598—1605), боярин.

Образ у мистецтві 
 «Борис Годунов» — опера Йоганна Маттезона (1710).
 «Борис Годунов» — історична трагедія Олександра Пушкіна (1825).
 «Борис Годунов» — опера Модеста Мусоргського за твором О. С. Пушкіна (1869).
 «Борис Годунов» — фільм-опера Віри Строєвої за твором М. П. Мусоргського (1954).
 «Борис Годунов» — музичний фільм Бориса Небієрідзе за твором М. П. Мусоргського (1987).
 «Борис Годунов» — фільм-опера Анджея Жулавського за твором М. П. Мусоргського (1989).
 «Борис Годунов» — фільм Сергія Бондарчука за твором О. С. Пушкіна (1986).
 «Борис Годунов» — фільм Володимира Мірзоєва за твором О. С. Пушкіна (2011).

Багатозначні терміни: фільми